Sobaeksu Sports Club  (Chosŏn'gŭl: 소백수체육단; Hanja: 小白水體育團) é um clube de futebol da Coreia do Norte baseado na cidade de Kaesong. O clube investe muito em jogadores jovens, por isso, as seleções sub-20 e sub-17 norte-coreanas tiveram sua base no Sobaeksu.

Ligações externas
North Korea 2007 FIFA U-20 World Cup squad

Clubes de futebol da Coreia do Norte